

Лончани — село в гміні Бжезьниця Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Лончани — село в гміні Вежбиця Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Лончани — село в гміні Намислув Намисловського повіту Опольського воєводства